A 2006-07-es Eredivisie szezon, 2006. augusztus 18-án vette kezdetét, a bajnok a PSV Eindhoven csapata lett.

Végeredmény

Kereszttábla

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 Eredivisie.nl - Az Eredivisie hivatalos honlapja (Holland)

Holland 1

Holland labdarúgó-bajnokságok